Grube kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolph Eduard Grube (1812-1880), särskilt havsborstmaskar
 Martin Grube (f. 1966), särskilt lavar
 Ulrike Grube, lavar, särskilt Buellia

Källor 

Robotskapade auktorsförkortningar